Вася Пірц (; 19 грудня 1907, Ідрія — 2 червня 1980, Любляна) — югославський шахіст, шаховий теоретик, гросмейстер (1953), шаховий літератор.

Редактор шахових журналів «Шаховий вісник» (у період з 1934 по 1941) і «Шах» (1938, 1949—1950).

У складі збірної Югославії — переможець 9-ї шахової Олімпіади.

Спортивні результати

Пірц як теоретик 
Пірц зробив великий внесок у дебютну теорію. Зокрема він розробник Захисту Пірца-Уфімцева, який він разом з Анатолієм Уфімцевим глибоко аналізував.

Література 
 Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 173. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Югославські шахісти